CDS steht für:
 Cactus Data Shield, ein Kopierschutzverfahren für Audio-CDs, siehe Compact Disc Digital Audio#Kopierschutz
 CCSDS Day segmented Time Code, ein Zeitformat in der Raumfahrt, siehe Consultative Committee for Space Data Systems#Zeitformate
 CD-Single, siehe Single (Musik)#CD-Single
 Centre de Données astronomiques de Strasbourg, ein astronomisches Datenzentrum
 Centre des démocrates sociaux, eine französische politische Partei
 Centro Democrático e Social – Partido Popular, eine portugiesische politische Partei
 Centro Democrático y Social, eine ehemalige spanische Partei
 Chlorine Dioxide Solution, eine Lösung von Chlordioxid in Wasser mit angeblich gesundheitsfördernden Eigenschaften, siehe Chlordioxid#Missbräuchliche Verwendung  
 Die Chroniken der deutschen Städte, Editionssammlung mittelalterlicher Städtechroniken
 Cinema Digital Sound, ein digitales Tonaufnahmesystem
 Clinical Decision Support, computergestützte Entscheidungsfindung in der Medizin 
 Club deutscher Springreiter, eine Sportorganisation
 Codex diplomaticus Saxoniae regiae, sächsische Urkundenedition
 Cochrane Deutschland Stiftung, Verbrauchsstiftung
 Coding Sequence, in der Genetik die Sequenzbereiche, die für das Endprodukt kodieren, siehe Gen
 Combat Direction System, ein Führungs- und Waffeneinsatzsystem
 Component Design Specification, formelle Designbeschreibung bei technischen Entwicklungen
 Computerized Documentation System, siehe CDS/ISIS
 Consejo de Defensa Suramericano, der Verteidigungsausschuss der Union Südamerikanischer Nationen (UNASUR)
 Convention démocratique et sociale, eine nigrische politische Partei, siehe Demokratische und soziale Versammlung
 Counterfeit Deterrence System, ein Kopierschutz gegen Vervielfältigung von Banknoten, siehe EURion-Konstellation#Banknotenerkennung durch Soft- und Hardware
 Credit Default Swap, ein Kreditderivat,  das es erlaubt, Ausfallrisiken zu handeln
 Critical Damage State, Grundlage zur Festlegung der maximalen Bemessungsspannung bei der Auslegung von Faserverbundwerkstoffen
 HANA Core Data Services, Datendefinitionssprache (DDL) für die SAP_HANA-Datenbank

CdS steht für:
 Cadmiumsulfid, chemische Verbindung
 Chef der Staatskanzlei oder Chef der Senatskanzlei, Leiter der Regierungszentrale in einem deutschen Land
 Chef des Stabes, Leiter eines militärischen Stabes

cds steht für:
 Tschadische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung